Саутенд (, досл. — «конец юга») — может означать:

 Саутенд-он-Си — город в юго-восточной Англии.
 Саутенд — аэропорт вблизи города Саутенд-он-Си.
 «Саутенд Юнайтед» — футбольный клуб из города Саутенд-он-Си.
  — местность в провинции Саскачеван, Канада.
  — аэропорт в Саутенде провинции Саскачеван.
  — гидроаэропорт в Саутенде провинции Саскачеван.

См. также